Steelhammer («Стальной молот») — четырнадцатый студийный альбом группы U.D.O., вышедший в 2013 году.

Steelhammer записывался после кардинальных изменений в составе группы. 13 сентября 2012 года гитарист Штефан Каумфанн из-за проблем со здоровьем был вынужден оставить активную деятельность в группе, и на его место  21 декабря 2012 года пришёл русский музыкант Андрей Смирнов. 24 января 2013 года, по официальной версии «из-за конфликта между расписанием группы и личной и деловой жизнью» группу покинул гитарист Игор Джианола и на его место пришёл Каспери Хейккинен.
Альбом записывался в 2012 году без участия Каспери Хейккинена и вышел во время турне группы по США и Европе. Одна из песен на альбоме Basta Ya исполняется на испанском языке, на японском издании доступна также и на английском.

Альбом реализовывался AFM Records на компакт-диске, диджипаке и на различного цвета винилах.

Список композиций

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Андрей Смирнов — гитара
 Фитти Винхольд — бас-гитара
 Франческо Джовино — ударные

Примечания

Ссылки 
 

2013
Альбомы AFM Records